Абеля́н () — армянская фамилия, образованная от библейского имени Абель. Известные носители:

 Абелян, Александр Артемьевич (1855/1858—1940) — армянский драматург и театральный деятель.
 Абелян, Нерсес (1885—1933) — востоковед, экономист, преподаватель.
 Абелян, Ованес Артемьевич (1865—1936) — армянский актёр, народный артист Армении и Азербайджана.